Mbadu ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Mbadu Kikhela Kupika (1932–2019), kongolesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Boma 
 Spencer Mbadu (* 1955), südafrikanischer Jazzbassist und Arrangeur